Арбил може да се отнася за:
 Арбил ( - Арбил), също Арбин (), град в Сирия, мухафаза (област) Риф Дамаск, нас. 51 246 души (2012)
 Арбил ( – Арбил, по-често Ербил, също Ирбил), град в Североизточен Ирак, столица на автономния район Иракски Кюрдистан, център на мухафаза Арбил, нас. 1 509 026 души (2012)
 Арбил – мухафаза (област) в Североизточен Ирак, част от Иракски Кюрдистан